De lijst van semi-metrosystemen bevat steden wereldwijd met een semi-metrosysteem. Subcategoriën als premetro- en Stadtbahnsystemen zijn ook in de lijst opegenomen. Lichte metrosystemen, ook als die net als semi-metro met trammaterieel rijden, zijn buiten beschouwing gelaten. Premetrolijnen die overgeschakeld zijn op metrotreinen, zijn te vinden bij premetro. Een cursief weergegeven jaartal geeft aan dat het systeem nog niet geopend is.

Lightrail
Semi-metrosystemen
Semi-metrosystemen